Kokkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kokkosaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
 Kokkosaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), 
 Kokkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 29,15), 
 Kokkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 31,31), 
 Kokkosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,63, long 28,36), 
 Kokkosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,44, long 27,34), 
 Kokkosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,49, long 28,10), 
 Kokkosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,05, long 28,18), 
 Kokkosaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Kokkosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,19, long 28,05), 
 Kokkosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,10, long 28,30), 
 Kokkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,72, long 27,14), 
 Kokkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,59, long 26,74), 
 Kokkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,89, long 26,83), 
 Kokkosaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,27, long 24,84), 
 Kokkosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,82, long 27,93), 
 Kokkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,23, long 26,30), 
 Kokkosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,45, long 26,91), 
 Kokkosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,88, long 28,65), 
 Kokkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,23, long 29,32), 
 Kokkosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,26, long 29,89), 
 Kokkosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,24, long 27,45), 
 Kokkosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,24, long 27,57), 
 Kokkosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,28, long 25,88), 
 Kokkosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,19, long 25,96), 
 Kokkosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,27, long 26,13), 
 Kokkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,98, long 30,10), 
 Kokkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,97, long 30,52), 
 Kokkosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,38, long 30,77), 
 Kokkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,94, long 28,80), 
 Kokkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,99, long 29,21), 
 Kokkosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Kokkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,41), 
 Kokkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,57, long 27,85), 
 Kokkosaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Kokkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Kokkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,97, long 29,37), 
 Kokkosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,96, long 27,47), 
 Kokkosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Kokkosaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,53, long 22,24), 
 Kokkosaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Kokkosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,19, long 27,49), 
 Kokkosaari (ö i Lappland, Norra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar